Layden ist der Familienname folgender Personen:

 Elmer Layden (1903–1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Frank Layden (* 1932), US-amerikanischer Basketballtrainer

Layden ist der Name folgender Orte:
 Layden, historischer Name von Dobroje (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Leyden
 Leiden